Imperia – comune italiano situato nella Riviera di Ponente, capoluogo dell'omonima provincia in Liguria.
 Imperia – azienda italiana nata nel 1932, nota per essere uno dei maggiori produttori di macchine per pasta.
 Imperia – casa automobilistica belga attiva dal 1904 al 1958, e dal 2007.
 Imperia – statua posta all'entrata del porto della città tedesca di Costanza.
 Imperia Cognati detta anche Imperia La Divina – celebre cortigiana a Roma durante il Rinascimento
 Imperia, la grande cortigiana – film tv